Tenisowy turniej WTA FORTIS Championships Luxembourg 2008 odbył się w dniach 20 – 27 października w Luksemburgu na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 600 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Linki zewnętrzne 
 Drabinki

Przypisy 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Luksemburgu